Ку́бок Шотла́ндії з футбо́лу () — другий за значимістю після чемпіонату футбольний турнір у Шотландії, у якому визначається володар національного кубка. Проходить за системою плей-оф під егідою шотландської футбольної асоціації. Заснований у 1874 році.

Усі фінали 

1Кубок не присуджувався через заворушення під час матчу.
1aГра була скасована через поганий стан поля.
2Після протестів з боку обох команд фінал переграли.
3Гра була скасована.
4Після протесту ФК Дамбартон матч переграли.

Переможці

Посилання 
 Офіційний сайт